Guatraché kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Guatraché, kommun, La Pampa, 
 Guatraché (kommunhuvudort i Argentina), La Pampa, 

Robotskapade Argentinaförgreningar